Il singolare del torneo di tennis Ostdeutscher Sparkassen Cup 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jurij Ščukin che ha battuto in finale Florian Mayer 7-65, 7-63.

Teste di serie 

 Florian Mayer (finale)
 Kristian Pless (secondo turno)
 Werner Eschauer (semifinali)
 Ilija Bozoljac (primo turno)

 Dick Norman (primo turno)
 Rainer Schüttler (secondo turno)
 Björn Phau (secondo turno)
 Denis Gremelmayr (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Ostdeutscher Sparkassen Cup 2007